Austria:
 Michaelerberg – góra w Wiedniu
 Michaelerberg-Pruggern – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen